Il doppio maschile  del torneo di tennis Tashkent Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Oleg Ogorodov e Marc Rosset che hanno battuto in finale Mark Keil e Lorenzo Manta 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Chris Haggard /  Daniel Vacek (primo turno)
 Robbie Koenig /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

 Lan Bale /  Piet Norval (primo turno)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 1999
ATP Tour 1999